HGT est un sigle pouvant faire référence à :
 hémoglucotest, en médecine, un examen biologique permettant de mesurer la glycémie ;
 Horizontal gene transfer (en français, transfert horizontal de gènes), en biologie moléculaire ;

HGT est une abréviation pouvant faire référence à :
 Hangouts, une plateforme de messagerie instantanée et de vidéoconférence développée par Google ;
 .hgt (où hgt signifie height), l'extension de fichier pour les images d'élévation SRTM 1 et 3, de la mission Shuttle_Radar_Topography_Mission.